Büchel (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Büchel (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen

Personen 
Marco Büchel, een Liechtensteinse alpineskiër

Overige
Büchel (instrument), een Zwitserse natuurhoorn, verwant aan de alpenhoorn